De Safari Rally 1982, formeel 30th Marlboro Safari Rally, was de 30e editie van de Safari Rally en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1982. Het was de 103e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nairobi.

Verslag 
Voor de vierde keer in successie (en vijfde in totaal) zou Shekhar Mehta het marathonevenement in zijn thuisland op naam schrijven. Opel's Rauno Aaltonen lag lange tijd aan de leiding, maar een gebroken achteras zag hem zeker een half uur verliezen. Ook Mehta's Nissan ondervond veel problemen met zijn achteras, die tegen het einde van de rally maar liefst zeven keer was vervangen. Aaltonen, inmiddels in de achtervolging op plaats drie, maakte nog een inhaalslag richting de koppositie, maar moest opgeven toen een drijfstang in zijn motor het begaf. Walter Röhrl, die geen liefhebber was van rally's met dit karakter, kwam ook nog dichterbij Mehta, maar consolideerde uiteindelijk een tweede plaats en daarbij belangrijke punten voor het kampioenschap nadat ook zijn motor wat kwalen begon te krijgen. In een verdere Nissan top vijf, was het Mike Kirkland die de laatste podiumtrede opeiste nadat teamgenoot Tony Pond in het zicht van de finish door een gebroken vering van de weg raakte en met een tijdsverlies van drie kwartier daarvoor net buiten de gratie viel.

Programma

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Rally in 1982
Safari Rally
Sportevenement in Nairobi